

Cinema e televisione 
 Taxi Driver – film del 1954 diretto da Chetan Anand
 Taxi Driver – film del 1976 diretto da Martin Scorsese
 Taxi Driver – film del 1977 diretto da Chatrichalerm Yukol
 Taxi Driver – film del 1981 diretto da S.P. Chitti Babu
 Taxi Driver: Oko Ashewo – film del 2015 diretto da Daniel Oriahi
 Taxi Driver – serie televisiva israeliana del 2010

Musica 
 Taxi Driver – album dei Dynamic Duo del 2004
 Taxi Driver – singolo degli Steel Pulse del 1993
 Taxi Driver – singolo dei Gym Class Heroes del 2004
 Taxi Driver – singolo di Joan Thiele del 2016
Taxi Driver – album di Rkomi del 2021
Taxi Driver (MTV Unplugged) – album live di Rkomi del 2021